Daniel Mérillon (1852-1925), homme politique français ;
 Jean-Marie Mérillon (1926-2013), diplomate français ;
 Georges Mérillon (1957-), photojournaliste français.